CFI est un sigle qui peut signifier :
 Chemin de fer industriel, un réseau privé de chemin de fer destiné à desservir une zone industrielle :
 Chemin de fer industriel Río Gallegos - Río Turbio, en Argentine,
 Chemin de fer industriel du port de Vilvorde et extensions, en Belgique,
 Chemin de fer industriel de la Plaine Saint-Denis et d'Aubervilliers, en France,
 Chemin de fer industriel des Grésillons, en France ;
 Canal France International, l'agence française de développement médias filiale de France Médias Monde ;
 Comité français interfédéral, l'ancêtre de la Fédération française de football ;
 coup franc indirect, au football ;
 CompactFlash de type I, une unité amovible de mémoire informatique.

Abréviation
Code IATA des aéroports